Айрин  Фрэнсис Рич (, урождённая Лютер (); ) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Буффало, штат Нью-Йорк в семье Мэйбл Робинсон и Уильяма Мартина Лютера. В восемнадцатилетнем возрасте она вышла замуж Элва Элкорта Деффенбаха, от которого в 1910 году родила дочь Фрэнсис Рич, ставшую в будущем актрисой и скульптором. После двух лет брака пара рассталась, а спустя год она вышла замуж за лейтенанта армии США Чарльза Рича, ставшего отцом её второй дочери. Этот брак также оказался неудачным, и в 1916 году супруги расстались.

После развода Рич, оставшись с двумя дочерьми, работала в сфере недвижимости, а в 1918 году попала в Голливуд, где стала появляться в массовке на большом экране.

В начале 1930-х годов ей стали предлагать уже более крупные роли в таких картинах как «Вода, вода, повсюду» (1920), «Дороги отчаяния» (1921), «Розита» (1923), «Возлюбленный Евы» (1925), «Веер леди Уиндермир» (1925) и «Берегись женатых мужчин» (1928). С начало эры звукового кино Рич переместилась на роль второго плана, появившись в таких картинах как «Чемпион» (1931), «Тот самый возраст» (1938), «Смертельный шторм» (1940), «Ангел и негодяй» (1947), «Форт Апачи» (1948) и «Жанна Д’Арк» (1948). В 1930-е годы актриса также много работала на радио и играла на театральной сцене.

После завершения актёрской карьеры в 1950 году Рич вместе со своим четвёртым мужем уединилась на ранчо недалеко от Санта-Барбары, где и провела всю оставшуюся жизнь Айрин Рич скончалась от сердечной недостаточности в апреле 1988 года в возрасте 96 лет. Актриса удостоена двух звёзд на Голливудской аллее славы — за вклад в кино и радио.

Избранная фильмография 
 1920 — Вода, вода, повсюду
 1921 — История двух миров / A Tale of Two Worlds
 1921 — Дороги отчаяния — Миссис Уолкер
 1923 — Розита
 1924 — Красавчик Браммел
 1925 — Возлюбленный Евы
 1925 — Веер леди Уиндермир — миссис Эрлин
 1928 — Берегись женатых мужчин
 1931 — Безумный парад / The Mad Parade
 1931 — Чемпион / The Champ
 1938 — Тот самый возраст — Дороти Фуллертон
 1940 — Смертельный шторм
 1947 — Ангел и негодяй
 1948 — Форт Апачи
 1948 — Жанна Д’Арк / Joan of Arc — Екатерина Ройера

Примечания

Ссылки 

Радиоведущие США
Умершие от сердечной недостаточности
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище «Голгофа» (Лос-Анджелес)
Киноактрисы США